1629 может означать:
 1629 — натуральное число между 1628 и 1630.
 1629 год — невисокосный год, начинающийся в понедельник по григорианскому календарю.
 1629 год до н. э. — тысяча шестьсот двадцать девятый год до нашей эры.
 1629 км — названия ряда топонимов.
 (1629) Пеккер — астероид Главного пояса астероидов, открытый 28 февраля 1952 года.